Тасбастау — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тасбастау — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тасбастау — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Тасбастау (быв. Благовещенка) — село в Жуалынском районе Жамбылской области.